Институт Восточной Европы в Бреслау () — междисциплинарный научно-исследовательский центр по изучению стран Восточной Европы и России (СССР), функционировал в 1918-1945 гг. Располагался в Бреслау (ныне Вроцлав), столице Силезии.

История

Основание. Функции. Задачи 
Институт Восточной Европы был основан 8 апреля 1918 г., через месяц с небольшим после заключения Брестского мира между Германией и РСФСР. Междисциплинарность, сразу проявившаяся в работе организации, стала выражением интереса германских правящих кругов и интеллектуальных элит к процессам, происходившим на территориях непосредственных соседей Германии. Формально Институт относился к Университету Бреслау и местной Высшей технической школе, однако функционировал как автономное учреждение. Финансирование происходило за счёт как государственных, так и провинциальных и муниципальных дотаций. Институт располагался в двухэтажном особняке, выделенном городом. 

Согласно меморандуму основания Института, он призван был заниматься широким кругом вопросов: изучением естествознания, земельного и лесного хозяйства, горного дела и металлургии, промышленности, торговли, транспорта, права, языкознания и литературы сопредельных стран Восточной Европы. В немецкой интеллектуальной традиции понятие "Восточная Европа" было весьма широким и включало в себя также Европейскую Россию и Кавказ. 

В Институте изучались русский, польский, болгарский, сербохорватский и румынский языки.

Структура 
Институт возглавлялся директором и к 1941 г. включал в себя четыре отдела:

Историко-политический. 
Руководители:

1935-1938 — Георг Штадтмюллер.

Экономический. 
Руководители:

1941-1944 — Ханс-Юрген Серафим.

Правовой. 
Руководители:

1926-1940 — Райнхарт Маурах.

Географическо-геологический. 
Руководители:

а также архив и библиотеку. Впоследствии, в годы директорства Х.-Ю. Серафима, добавился отдел истории искусств. 

Изначально отделов было больше, и до 1933 г. Институт обладал определённой самостоятельностью в плане направления исследований; кроме того, изначально имевший политическую направленность, в годы Веймарской республики Институт осуществлял мирные исследования.

В годы национал-социализма 
Вскоре после прихода к власти нацистов Институт оказался «на линии огня национал-социалистической науки» и в конце мая-начале июня 1933 г. был временно закрыт за якобы "пробольшевистскую направленность". При этом из Института были изгнаны сотрудники-евреи, произошло преобразование, смещение акцентов деятельности. Так, упор был сделан на историю и этнические сюжеты. Помимо этого, работу пытались заострить на польских вопросах в противовес Силезскому Институту в Катовице. Интриги и перестановки, по словам историка Х. Бёмельбурга, не способствовали нормальному рабочему климату. 

В 1937 г. Институт лишился части архивов и большей части библиотеки. 

В годы Второй мировой войны Институт сотрудничал с другими научными учреждениями и высшими учебными заведениями, участвуя в подготовке экспертов по "восточному вопросу". 

После поражения Германии в войне ликвидирован.

Периодические издания 
С 1920-х гг. Институт выпускал "Журнал по восточноевропейскому праву" (Zeitschrift fur osteuropäische Recht), а также печатную серию монографий "Источники и студии Института Восточной Европы" (Quellen und Studien des Osteuropa-Instituts). Во время войны Институт выпускал Ежегодник (Jahrbuch des Osteuropa-Instituts, 1941-1943) и журнал "Годичные сообщения по культуре и истории славян" (Jahresberichte für Kultur und Geschichte der Slaven).

Архив и библиотека 
В 1944 г. часть архива была перевезена в замок Грёдитцберг (ныне Гродзец Золоторижского повята Нижнесилезского воеводства Польши). Оставшиеся в Бреслау документы были уничтожены пожаром во время осады города советскими войсками. Архив в Грёдитцберге также пострадал от огня во время взятия замка. Остатки документов, сведённые в 30 дел, хранятся в Российском Государственном военном архиве (РГВА). 

Книги из библиотеки Института поступили на хранение в Российскую Государственную библиотеку.

Директора Института 
1931-1933 — Отто Аухаген. 
Май 1934-октябрь 1937 — Ханс Юберсбергер.
Октябрь 1937-1940 — Ханс Кох.
1940-1941 — Ханс-Юрген Серафим.

Примечания

Литература 
 
 Das Osteuropa-Institut zu Breslau. Breslau, 1941.

Вроцлав
Научные институты Германии
Восточная Европа
Вроцлавский университет